Веа — село в Естонії, у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Веа (плем'я) — індіанське плем'я в Північній Америці.
 Джордж Веа (*1966) — ліберійський футболіст і політик, 25-й президент Ліберії.
 Тімоті Веа (*2000) — американський футболіст.